Аббревиатура ЦТ может означать:
 ЦТ (Центральное телевидение) СССР — советская государственная организация по осуществлению всесоюзного и частично регионального телевизионного вещания.
 ЦТ (Центральное телевидение) — информационное телешоу на НТВ.
 ЦТ (Централизованное тестирование)
 Центральный телеграф 
 Центр тяжести
 «ЦТ» () — компьютерный журнал